Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie 22 drużyn piłkarskich, które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA 2015/2016. Faza kwalifikacyjna trwała od 30 czerwca do 27 sierpnia 2015, w której wzięło udział 157 zespołów.

Terminarz

I runda kwalifikacyjna 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnione były 102 drużyny, z czego 51 zostało rozstawionych. Drabinkę tej rundy podano 22 czerwca. Pierwsze mecze rozegrano w terminach: 30 czerwca oraz 2 lipca, natomiast rewanże tydzień później.

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna 
Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 66 drużyn (51 z poprzedniej rundy), z czego 33 zostało rozstawionych. Losowanie odbyło się 22 czerwca, czyli przed rozstrzygnięciem I rundy kwalifikacyjnej, więc przyjęto założenie, że z każdej pary awans wywalczy zespół rozstawiony. W przeciwnym wypadku zespół nierozstawiony przejmował współczynnik rywala na kolejną rundę. Pierwsze mecze rozegrano 16 lipca, natomiast rewanże 21 oraz 23 lipca.

 drużyny, które awansowały z I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna 
Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 58 drużyn (33 z poprzedniej rundy), z czego 29 będzie rozstawionych. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane 29 i 30 lipca, natomiast rewanże 6 sierpnia.

 drużyny, które awansowały z II rundy kwalifikacyjnej

* – w pierwszym meczu w Tiranie mecz został przerwany przez sędziego w 51. minucie, po tym jak zawodnik Legii Ondrej Duda został uderzony kamieniem w głowę, rzuconym z trybuny albańskich kibiców. Spotkanie nie zostało dokończone, a UEFA zweryfikowała jego wynik jako walkower 3-0 dla Legii.

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off 
Do startu w rundzie play-off uprawnione były 44 drużyny (29 z poprzedniej rundy i 15 z 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów), z czego 22 zostało rozstawionych.

 drużyny, które awansowały z III rundy kwalifikacyjnej
 drużyny, które odpadły w III rundzie kwalifikacyjnej do LM

Pierwsze mecze

Rewanże

Klasyfikacja strzelców

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2015/2016)